Ско́бки — парные знаки, используемые в различных областях.

Различают:
 круглые ( ) скобки;
 квадратные [ ] скобки;
 фигурные { } скобки;
 угловые ⟨ ⟩ скобки (или < > в ASCII-текстах).

Обычно первая в паре скобка называется открывающей, а вторая — закрывающей. Почти всегда (за исключением некоторых математических обозначений) открывающая и закрывающая скобки соответствуют друг другу (квадратная — квадратной и т. д.).

В качестве скобок используются также знаки, в которых открывающий и закрывающий знак не различаются, например:

 косые / / скобки;
 прямые | | скобки;
 двойные прямые ‖ ‖ скобки.

Используются в математике, физике, химии и других науках для установки приоритета выполнения операции в формулах.

Различные скобки (как и другие, непарные символы ASCII) применяются в смайликах (эмотиконах), например, :) или :-).

Круглые (операторные) скобки 

Используются в математике для задания приоритета математических и логических операций. Например,  означает, что надо сначала сложить 2 и 3, а затем сумму умножить на 4; аналогично выражение  означает, что сначала выполняется логическое сложение  а затем — логическое умножение  Наряду с квадратными скобками используются также для записи компонент векторов:
 
и матриц:
 
для записи биномиальных коэффициентов:
 
Круглые скобки в математике используются также для выделения аргументов функции:  для обозначения открытого сегмента и в некоторых других контекстах. Иногда круглыми скобками обозначается скалярное произведение векторов:
 
(здесь приведены три различных варианта написания, встречающиеся в литературе) и смешанное (тройное скалярное) произведение:
 

Круглые скобки в математике используются также для указания бесконечно повторяющегося периода позиционного представления рационального числа, например
 

При обозначении числовых интервалов круглые скобки обозначают, что числа, которые находятся по краям множества, не включаются в это множество, — интервал является открытым с одной (полусегмент) или обеих сторон. Например,
 открытый слева интервал (1,3] включает в себя все числа  такие, что 
 открытый справа интервал [1,3) включает в себя все числа  такие, что 
 открытый с обеих сторон интервал (1,3) включает в себя все числа  такие, что 

При компактной записи значений физических величин с погрешностями измерения круглые скобки используются для указания значений абсолютной погрешности в единицах последней значащей цифры значения величины. Например, запись значения гравитационной постоянной Ньютона  эквивалентна записи 6,67408·10−11 Н·м²·кг−2 ± 0,00031·10−11 Н·м²·кг−2.

В химических формулах круглые скобки применяются для выделения повторяющихся функциональных групп, например, (NH4)2CO3, Fe2(SO4)3, (C2H5)2O. Также скобки используются в названиях неорганических соединений для обозначения степени окисления элемента, например, хлорид железа(II), гексацианоферрат(III) калия.

Скобки (обычно круглые, как в этом предложении) употребляются в качестве знаков препинания в естественных языках.
В русском языке употребляются для выделения пояснительного слова или вставного предложения. Например: Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращённого в грязный пруд (И. Тургенев). Непарная закрывающая скобка может использоваться при нумерации пунктов перечисления, например: 1) первый пункт; 2) второй.

Во многих языках программирования используются круглые скобки для выделения конструкций. Например, в языках Паскаль и Си в скобках указываются параметры вызова процедур и функций, а в Лиспе — для описания списка.

Квадратные скобки 

В лингвистике употребительны для обозначения транскрипции в фонетике или границ составляющих в синтаксисе.

Квадратными скобками в цитатах задают авторский текст, который проясняет контекст цитаты. Например, «Их [заложников] было около 100 человек». В библиографических записях, описаниях и ссылках квадратными скобками отмечают содержание полей, сформулированных составителем записи на основе анализа документа, а также заимствованных им из источников вне документа; например: « Численные методы [Текст] : учеб. пособие /  [и др.]; [предисл. ]. — М. : Физматлит , 1995. — 313, [5] с.» 

Квадратными скобками в математике могут обозначаться:
 Операция взятия целой части числа. Эта нотация была введена Гауссом в его третьем доказательстве квадратичного закона взаимности в 1808 году. 
 Для задания приоритета операций (аналогично круглым) в качестве скобок «второго уровня» — так легче различать вложенность скобок, например: .
 Векторное произведение векторов: .
 Закрытые сегменты; запись  означает, что в множество включены числа . В этом случае не соблюдается правило парности скобок, например, закрытый слева и открытый справа сегмент может быть обозначен как  или .
 Коммутатор  и антикоммутатор  хотя для последнего иногда используют фигурные скобки без нижнего индекса.
 Квадратными (реже фигурными) скобками обозначается оператор специального вида, называемый скобками Пуассона: 
 Квадратные скобки могут использоваться как альтернатива круглым скобкам при записи матриц и векторов.
 Одинарная квадратная скобка объединяет совокупность уравнений или неравенств (чтобы совокупность выполнялась, достаточно, чтобы выполнялось любое из условий, то есть это вертикальная форма оператора «или»); например, обозначает, что .
 Нотация Айверсона.

В математике помимо обычных квадратных скобок используются также их модификации «пол»  и «потолок»  для обозначения ближайшего целого, не превосходящего , и ближайшего целого, не меньшего , соответственно.

В химии квадратными скобками обозначают комплексные анионы и катионы, например: Na2[Fe(NO)(CN)5], [Ag(NH3)2]+. Кроме того, по номенклатуре IUPAC в квадратные скобки заключается количество атомов в мостиках между двумя атомами в названии органических полициклических соединений, например: бицикло[2,2,2]октан.

В вики-разметке двойные квадратные скобки используются для внутренних ссылок, перенаправлений, категорий и интервики, одинарные — для внешних.

В программировании чаще всего применяются для указания индекса элемента массива, в языке Perl также формируют ссылку на безымянный массив; в Бейсике и некоторых других достаточно старых языках не используются.

В стандарте POSIX определена утилита test, синонимом которой является символ квадратной скобки «[».

Часто квадратные скобки используются для обозначения необязательности, например, параметров командной строки (см. подробнее в статье Форма Бэкуса — Наура).

Фигурные скобки 

Фигурными скобками в одних математических текстах обозначается операция взятия дробной части, в других — они применяются для обозначения приоритета операций, как третий уровень вложенности (после круглых и квадратных скобок). Фигурные скобки применяют для обозначения множеств. Одинарная фигурная скобка объединяет системы уравнений или неравенств, служит для обозначения кусочно-заданной функции. Как уже было сказано выше, иногда фигурными скобками обозначают антикоммутатор и скобки Пуассона.

В вики-разметке и в некоторых языках разметки веб-шаблонов (Django, Jinja) двойные фигурные скобки … применяются для шаблонов и встроенных функций и переменных, одинарные в определённых случаях формируют таблицы.

В программировании фигурные скобки являются или операторными (Си, C++, Java, Perl и PHP), или комментарием (Паскаль), могут также служить для образования списка (в Mathematica), анонимного хеш-массива (в Perl, в иных позициях для доступа к элементу хеша), словаря (в Python) или множества (Сетл).

Угловые скобки 

В математике угловыми скобками обозначают скалярное произведение в предгильбертовом пространстве, например:
 

В квантовой механике угловые скобки используются в качестве так называемых бра и кет (от  — скобка), введённых П. А. М. Дираком для обозначения квантовых состояний (векторов) и матричных элементов. При этом квантовые состояния обозначаются как  (кет-вектор) и  (бра-вектор), их скалярное произведение как  матричный элемент оператора  в определённом базисе как 

Кроме того, в физике угловыми скобками обозначают усреднение (по времени или другому непрерывному аргументу), например,  — среднее значение по времени от величины .

В текстологии и издании литературных памятников угловыми скобками обозначают лакуны в тексте — .

В лингвистике угловыми скобками обозначают графемы, например, «фонема /a/ передаётся буквой ⟨а⟩».

Типографика 
В ASCII-текстах (в том числе HTML/XML и программировании) для записи угловых скобок используют схожие по написанию парные знаки арифметических отношений неравенства .

В типографике же угловые скобки являются самостоятельными символами. От < и > их можно отличить по бо́льшему углу между сторонами —  и .

В  для записи угловых скобок используются команды «\langle» и «\rangle».

В стандартной пунктуации китайского,  и корейского языков используется несколько дополнительных видов скобок, включая шевроны (), схожие по написанию с угловыми скобками — для горизонтальной 〈 и 〉 или 《 и 》 (в японском языке разрешено использование как знака кавычки 「」) и традиционной вертикальной печати — ︿ и ﹀ или ︽ и ︾.
В современной японской печати широко используются скобки европейского образца (), как и арабские цифры. В одном из проектов реформации японского языка даже было предложено ввести европейские скобки вместо традиционных, однако проект был отклонён.

ASCII-тексты 
В некоторых языках разметки, например HTML, XML, угловыми скобками выделяют теги.

В вики-разметке также можно использовать HTML-разметку, например комментарии: <!-- Этот абзац надо расширить -->, которые видны только при редактировании статьи.

В программировании угловые скобки используются редко, чтобы не создавать путаницы между ними и знаками отношений («<» и «>»). Например в Си угловые скобки используются в директиве препроцессора #include вместо кавычек, чтобы показать, что включаемый заголовочный файл необходимо искать в одном из стандартных каталогов для заголовочных файлов, например в следующем примере: #include <stdio.h>
 #include "myheader.h"
файл stdio.h находится в стандартном каталоге, а myheader.h — в текущем каталоге (каталоге хранения исходного текста программы).

Кроме того, угловые скобки применяются в языках программирования C++, Java и C# при использовании средств обобщённого программирования: шаблонов и дженериков.

В некоторых текстах, сдвоенные парные «<» и «>» используются для записи кавычек-ёлочек, например — <<цитата>>.

Косые скобки 

Появились на пишущих машинках для экономии клавиш.

В программировании на языке Си и многих языках с аналогичным синтаксисом косые скобки вместе с дополнительным знаком «*» обозначают начало и конец комментария:

 /* Комментарий
    в исходном коде на языке Си */

В языке JavaScript косые скобки обозначают регулярное выражение:

 var regular = /[a-z]+/;

Иногда в косых скобках пишут фамилию, расшифровывающую подпись. Например: подпись …. /Иванов И. И./

Прямые скобки 

Используются в математике для обозначения модуля числа или вектора, определителя матрицы:

Двойные прямые скобки 

Используются в математике для обозначения нормы элемента линейного пространства: ‖x‖; иногда — для матриц:

История 
Круглые скобки появились в 1556 году у Тартальи (для подкоренного выражения) и позднее у Жирара. Одновременно Бомбелли использовал в качестве начальной скобки уголок в виде буквы L, а в качестве конечной — его же в перевёрнутом виде (1560); такая запись стала прародителем квадратных скобок. Фигурные скобки предложил Виет (1593). Всё же большинство математиков тогда предпочитали вместо скобок надчёркивать выделяемое выражение. В общее употребление скобки ввёл Лейбниц.

Поддержка в компьютерах 
Коды Юникода и т. п. закреплены не за левыми и правыми скобками, а за открывающими и закрывающими, поэтому при отображении текста со скобками в режиме «справа налево» каждая скобка меняет своё визуальное направление на противоположное. Так, сочетание &#40; закреплено за открывающей круглой скобкой, которая выглядит как левая  в тексте, идущем слева направо, но как правая  в тексте, идущем справа налево. Однако клавиши на клавиатуре закреплены за левыми и правыми скобками, например клавиша  закреплена за левой круглой скобкой, которая при наборе текста слева направо является открывающей и получает код 40, а справа налево (в раскладках, предназначенных для языков с написанием слов справа налево, например для арабского или иврита) — является закрывающей и получает код 41.

Коды Юникода

См. также 
 Акколада (музыка)
 История математических обозначений

Примечания

Литература 
 
 Математика XVII столетия  // «История математики» под редакцией А. П. Юшкевича в трёх томах. —  : Наука, 1970. — Т. 2.

Ссылки